Il singolare del torneo di tennis Reggio Calabria Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Azar che ha battuto in finale Alberto Berasategui 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Gilbert Schaller (semifinali)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Roberto Azar (Campione)

 João Cunha e Silva (primo turno)
 Alberto Berasategui (finale)
 Massimo Cierro (primo turno)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Reggio Calabria Challenger 1992